Velika nagrada Nizozemske 1962 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 20. maja 1962.

Vodilni: Jim Clark (1-11); Graham Hill (12-54, 56-80); Phil Hill (55).

Dirka 

|-
! 1
| 17
|  Graham Hill
| BRM
| 80
| 2:11:02,1
| 2
| 9
|-
! 2
| 5
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 80
| + 27,2 s
| 10
| 6
|-
! 3
| 1
|  Phil Hill
| Ferrari
| 80
| + 1:21,1
| 9
| 4
|-
! 4
| 2
|  Giancarlo Baghetti
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 12
| 3
|-
! 5
| 7
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 78
| +2 kroga
| 15
| 2
|-
! 6
| 14
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 76
| +4 krogi
| 14
| 1
|-
! 7
| 11
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 75
| +5 krogov
| 13
| 
|-
! 8
| 21
|  Jackie Lewis
| Cooper-Climax
| 70
| +10 krogov
| 7
| 
|-
! 9
| 4
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 70
| +10 krogov
| 3
| 
|-
! Ods
| 3
|  Ricardo Rodríguez
| Ferrari
| 73
| Trčenje
| 11
| 
|-
! Ods
| 18
|  Richie Ginther
| BRM
| 71
| Trčenje
| 7
| 
|-
! Ods
| 9
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 61
| Trčenje
| 6
| 
|-
! Ods
| 10
|  Masten Gregory
| Lotus-Climax
| 54
| Pog. gred
| 16
| 
|-
! NC
| 16
|  Wolfgang Seidel
| Emeryson-Climax
| 52
| 
| 20
| 
|-
! Ods
| 12
|  Dan Gurney
| Porsche
| 47
| Menjalnik
| 8
| 
|-
! Ods
| 6
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 21
| Menjalnik
| 5
| 
|-
! Ods
| 20
|  Roy Salvadori
| Lola-Climax
| 12
|  
| 17
| 
|-
! Ods
| 19
|  John Surtees
| Lola-Climax
| 8
| Trčenje
| 1
| 
|-
! Ods
| 8
|  Jack Brabham
| Lotus-Climax
| 4
| Trčenje
| 4
| 
|-
! Ods
| 15
|  Ben Pon
| Porsche
| 2
| Trčenje
| 10
| 
|-
! WD
| 16
|  Rob Slotemaker
| Porsche
| 
| Nepripravljen dirkalnik
| 
|
|-
! WD
| 21
|  Maurice Trintignant
| Lotus-Climax
| 
| Nepripravljen dirkalnik
| 
|
|}

Viri 

 

Formula 1 sezona 1962
1962